Кати () — город на юго-западе Мали, в области Куликоро.

Общая информация 
Расположен в 15 км к северо-западу от столицы страны, города Бамако, на высоте 254 м над уровнем моря. Кати расположен на железной дороге, соединяющей Дакар и Бамако; кроме того, через город проходят автомобильные дороги Бамако — Колокани и Кати — Кита. Город является гарнизоном; имеется военный и гражданский госпитали, а также несколько учебных заведений. Важный центр торговли крупным рогатым скотом.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 53 197 человек. Население коммуны Кати по данным на 2009 год составляет 114 983 человека. Большая часть населения исповедует ислам и говорит на языке бамана. Имеется также католическое меньшинство.

Динамика численности населения города по годам:

Города-побратимы 
  Пюто, Франция
  Эрфурт, Германия

Примечания 

Города Мали